Николай Николаевич Сухоруков (младший) () — советский пловец и ватерполист. Чемпион СССР по водному поло (1950) и двукратный чемпион в плавании вольным стилем (1954). Мастер спорта СССР.

Биография 
Родился в Москве в спортивной семье. Отец — Николай Николаевич Сухоруков (1900—1956) был неоднократным чемпионом и рекордсменом СССР в плавании, первым директором зимнего бассейна № 1. Мать — Лидия Алексеевна Фёдорова-Сухорукова была двукратной победительницей Всесоюзной Спартакиады 1928 года, неоднократной рекордсменкой страны по плаванию и заслуженным тренером СССР.

Играл в водное поло за ВМС (Ленинград). Чемпион СССР (1950).

Специализировался в плавании вольным стилем.

Чемпион СССР на дистанции 400 м вольным стилем и эстафете 4×200 м вольным стилем (1954).

На чемпионате Европы 1954 года в Турине стал бронзовым медалистом в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Судья международной категории. Работал председателем Всесоюзной коллегии судей, был членом президиума Федерации плавания СССР.

Работал директором спортивного комплекса «Олимпийский» (Москва) с 1986 по 2002 годы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на портале «Спорт-страна.ру»
 Профиль на портале «Спортивная Россия»

Спортсмены СССР
Ватерполисты СССР
Чемпионы СССР по водному поло
Пловцы СССР
Чемпионы СССР по плаванию
Мастера спорта СССР
Спортсмены нескольких видов спорта
Судьи СССР по плаванию
Судьи всесоюзной категории